Безбах, Владимир Леонтьевич
 Безбах, Эльза
 Безбах, Яков Яковлевич (укр. Яків Якович Безбах) — украинский политик, народный депутат Украины VII—VIII созывов.